Die Fotbollsallsvenskan 1943/44 war die 20. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 1. August 1943 und endete am 11. Juni 1944.

Malmö FF holte den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Da zudem Vorjahresdoublesieger IFK Norrköping im Pokalfinale mit 4:3 nach Verlängerung geschlagen wurde, gelang ebenfalls das Double. Aufsteiger IK Brage und Sandvikens IF stiegen in die Division 2 ab. Kurios: Helsingborgs IF schaffte mit nur einem Saisonsieg den Klassenerhalt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Leif Larsson von IFK Göteborg erzielte in der Spielzeit 19 Tore und wurde Torschützenkönig.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1943
Fußballsaison 1943/44